Міністерство фінансів — державний орган виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиної фінансової політики, а також здійснює загальне керівництво та контроль в галузі організації фінансів.

В деяких країнах називається державною скарбницею.

Функції
Міністерства фінансів мають різний набір функцій та компетенцій, залежно від країни: 
 Міністерство фінансів Греції
 Міністерство фінансів Ізраїлю
 Міністерство фінансів Польщі
 Міністерство фінансів СРСР
 Міністерство фінансів США
 Міністерство фінансів України
 Міністерство фінансів Хорватії
 Міністерство фінансів Швеції
 Міністерство фінансів Японії

Фінансова система
Фінанси
Міжнародні фінансові організації